Existuje více nositelů českého příjmení Nový nebo Nová:

 Antonín Karel Nový (1852–1921) – český dramatik, novinář a ochotnický činitel, děd Oldřicha Nového
 Bedřich Jiří Nový (1861–19??) – česko-americký bakteriolog a hygienik
 František Nový (1895–???) – československý politik a poslanec
 Jiří Nový (* 1948) – český a československý bezpartijní politik z Benešovska, poslanec FS za normalizace
 Karel Nový, vlastním jménem Karel Novák (1890–1980) – český novinář a spisovatel
 Lubomír Nový (1930–1996), český filozof a sociolog
 Milan Nový (* 1951) – český lední hokejista
 Miloš Nový (* 1960) – český ekonom, bývalý děkan Fakulty ekonomické Západočeské univerzity a politik
 Miloš Nový (herec) (1879–1932) – český herec, režisér a divadelní ředitel
 Miroslav Nový (* 1930) - český hokejista
 Oldřich Nový (1899–1983) – český herec, zpěvák a režisér
 Pavel Nový (* 1948) – český herec
 Petr Nový (* 1962) – český fotbalista, obránce
 Petr Nový (historik) (* 1973) – český historik, kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
 Richard Nový (* 1937) – český veslař
 Václav Nový – více různých osobností (rozcestník)
 Vilém Nový (1904–1987) – československý politik a funkcionář KSČ

 ženská varianta s přechýlením
 Ludvika Nová-Krajíčková, rozená Nová, (1876–1955) – česká lékařka a gynekoložka
 Miroslava Nová (* 1935) – česká sochařka a medailérka
 Veronika Arichteva, rozená Nová (* 1986) – česká divadelní, televizní a filmová herečka

Související články 
 Nový – rozcestník
 Novotný
 Novák

Externí odkazy 
 

Česká příjmení